European Cup steht für folgende Wettbewerbe:

 CEB European Cup, europäische Klubpokal im Baseball
 Alpiner European Cup, Wettkampfserie im Ski Alpin
 EFA European Cup, Wettbewerb für europäische Faustballmannschaften
 EHF European Cup, Wettbewerb für europäische Handballmannschaften